Улица Шмидта (укр. Вулиця Шмідта) — улица в Мелитополе. Начинается от проспекта Богдана Хмельницкого, пересекает переулок Шмидта, улицы Ивана Алексеева, Петра Дорошенко, Воинов-Интернационалистов, Фучика, 8 Марта и оканчивается неподалёку от Песчанского ручья.

Первоначально улица называлась Ново-Николаевской, но 17 июня 1929 года была переименована в честь российского революционера Петра Петровича Шмидта.

В 1937—1941 годах вдоль современной улицы Шмидта в районе парка проходила Детская железная дорога им. Л. Кагановича. При этом на том отрезке самой улицы ещё не было, а была территория садстанции.

По улице Шмидта проходят автобусные маршруты № 2, 6А, 7, 21, 23. К улице выходят Мелитопольский парк культуры и отдыха им. М. Горького и стадион «Спартак» им. О. Олексенко, отделённые от улицы рядом домов.

Примечания 

Шмидта